Der Wettkampf der Männer im Säbelfechten bei den Olympischen Spielen 2012 in London fand am 29. Juli 2012 im Exhibition Centre London statt. Olympiasieger wurde zum ersten Mal der Ungar Áron Szilágyi. Silber ging an Diego Occhiuzzi (Italien) vor Nikolai Kowaljow aus Russland, der die Bronzemedaille gewann.

Ergebnis

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 

 Results Fencing

Sabel Manner